Le tournoi de tennis de Jacques Chirac est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 3 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en novembre 1997